Daisy Town – albo a fumetti con Lucky Luke
 Daisy Town – film d'animazione del 1971 diretto da René Goscinny